Het judotoernooi in de klasse tot 63 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op dinsdag 9 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Urška Žolnir uit Slovenië. Nederland werd in deze klasse vertegenwoordigd door Anicka van Emden; zij won het brons.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Vrouwen 63